Caran d'Ache (bedrijf), een Zwitsers bedrijf van tekenmaterialen
 CD Antofagasta, een Chileense voetbalclub
 Centre Demòcrata Andorrà (2002-2009), een politieke partij in Andorra
 Christen-Democratisch Appèl, een politieke partij in Nederland
 Christian Democratic Alliance, een politieke partij in Zuid-Afrika
 Compagnie des Alpes, een Frans bedrijf dat skigebieden en pretparken uitbaat
 Convergència Democràtica Aranesa, een politieke partij in de Spaanse autonome regio Val d'Aran
 Cytidine deaminase, een enzyme